Ли́га Ца́уне (; ) — латвийская кёрлингистка.

В составе женской сборной Латвии участник  (заняли пятнадцатое место). В составе смешанной парной сборной Латвии участник  (заняли двадцать первое место). , .

В «классическом» кёрлинге в основном играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (2004), бронза (2006, 2009, 2011, 2012, 2014).
 : золото (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Замужем, муж Гинтс Цауне — тоже кёрлингист, они вместе играют в смешанных командах и смешанных парах, в том числе выступали на .

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии
 World Mixed Doubles: Report 1 - Skip Cottage Curling
 Piektdien startēs „Latvian mixed doubles curling cup 2011” - Curling.Lv

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу